Corbara ist der Name von Orten:

 Corbara (Kampanien), Gemeinde in der italienischen Region Kampanien
 Corbara (Korsika), Gemeinde in der französischen Region Korsika

Siehe auch:
 Corvara